Epworth kan syfta på:

 Epworth (parish) – en civil parish i North Lincolnshire, Lincolnshire, England
 Epworth, England – en stad i North Lincolnshire, Lincolnshire, England
 Epworth, Zimbabwe – en stad i Zimbabwe